Горяново — название нескольких населённых пунктов:
 Горяново — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Горяново — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Горяново — деревня в Урицком районе Орловской области.